Osoby o tym nazwisku:
 Aaron Seltzer – kanadyjski reżyser i scenarzysta
 Bennie Seltzer – amerykański koszykarz
 Will Seltzer – amerykański aktor